De vlag van de Argentijnse provincie Río Negro, zie Vlag van Río Negro (Argentinië);
 De vlag van het Uruguayaanse departement Río Negro, zie Vlag van Río Negro (Uruguay).